Vogelmilch ist:
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Hyazinthengewächse, siehe Milchsterne
 ein osteuropäisches Konfekt, siehe Vogelmilch (Konfekt)
 eine Süßspeise aus geschlagenem Eischnee und Vanillesauce (österreichisch: Kanarimilch, rumänisch: Lapte de pasăre), siehe Schnee-Eier